Kolejne zawody Pucharu Świata kobiet w skokach narciarskich w sezonie 2016/2017 gościł Râșnov. Do żadnego z konkursów indywidualnych nie rozgrywano kwalifikacji z powodu małej ilości zawodniczek. Pierwszy konkurs zwyciężyła Maren Lundby, zaś w drugim konkursie wygrała Sara Takanashi. Dla Japonki było to 50 zwycięstwo w jej karierze.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Râșnovie był Constantin Andrei, oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektorka zawodów Pucharu Świata, Chika Yoshida wraz z asystentem, którym był Miran Tepeš. Sędzią techniczną była Agnieszka Baczkowska.

Wyniki

Konkurs indywidualny 28 stycznia 2017

Konkurs indywidualny 29 stycznia 2017

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Bibliografia 
 Program zawodów: http://medias2.fis-ski.com/pdf/2017/JP/3962/2017JP3962PROG.pdf
 Wyniki pierwszego konkursu indywidualnego: http://medias4.fis-ski.com/pdf/2017/JP/3938/2017JP3938RL.pdf
 Wyniki drugiego konkursu indywidualnego: http://medias3.fis-ski.com/pdf/2017/JP/3939/2017JP3939RL.pdf
 Tabela PŚ po konkursach w Râșnovie: http://medias4.fis-ski.com/pdf/2017/JP/3939/2017JP3939WC.pdf
 Puchar Narodów po konkursach w Râșnovie: http://medias4.fis-ski.com/pdf/2017/JP/3939/2017JP3939NCS.pdf

Râșnov
2017 w Rumunii
Puchar Świata w skokach narciarskich w Râșnovie